Civiletti ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Civiletti (1845–1899), italienischer Bildhauer des Realismus
 Benjamin R. Civiletti (1935–2022), US-amerikanischer Jurist und Politiker